Чирши — название нескольких населённых пунктов:
 Чирши — деревня в Елабужском районе Татарстана.
 Чиршкасы — деревня в Цивильском районе Чувашии.
 Чиршкасы — деревня в Цивильском районе Чувашии.